Waldek  bezeichnet

Orte
 Waldek, deutscher Name für Zálesí (Javorník), Ortsteil der Stadt Javorník in Tschechien

Personen
 Gunter Waldek (* 1953), österreichischer Pädagoge, Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Waldegg (Begriffsklärung)
 Waldeck (Begriffsklärung)